Вірхінія Руано Паскуаль і Паола Суарес були чинними чемпіонками, але змушені були знятися перед початком турніру.

Ліза Реймонд і Ренне Стаббс виграли титул, у фіналі перемігши пару Гала Леон Гарсія і Марія Санчес Лоренсо з рахунком 6–1, 6–3.

Сіяні пари

Сітка

Посилання 
 Official Results Archive (ITF) 
 Official Results Archive (WTA) 

Парний розряд